La saison 2006-2007 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne (officiellement Serie A TIM 2006–2007).

Au cours de cette saison (commencée le  et terminée le ), l'Inter Milan a conservé son titre de champion d'Italie face aux dix-neuf meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs aller-retour se déroulant sur toute l'année.

Les vingt clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.

Il s'agit de la première édition du championnat italien à laquelle ne participe pas la Juventus de Turin, reléguée administrativement en série B à la suite du scandale du Calciopoli.

L'Inter Milan a été sacré champion d'Italie pour la quinzième fois.

Les 20 clubs participants 

 Ascoli Calcio 1898 
 Atalanta Bergame
 Cagliari Calcio 
 Calcio Catania
 Chievo Vérone 
 Empoli
 AC Fiorentina (avec 15 points de pénalité) 
 Inter Milan
 Lazio Rome (avec 3 points de pénalité)
 Livourne Calcio
 FC Messine
 Milan AC (avec 8 points de pénalité)
 US Palerme 
 Parme FC 
 Reggina Calcio (avec 11 points de pénalité)
 AS Rome 
 Sampdoria 
 AC Sienne 
 Torino FC
 Udinese Calcio

Classement

Matchs

Classement des buteurs

Annexes

Voir aussi 
 Championnat d'Italie de football
 Championnat d'Italie de football Serie B 2006-2007

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2006-2007
Football D1 2006-2007
Italie
Italie
Italie